Neocenchrea är ett släkte av insekter. Neocenchrea ingår i familjen Derbidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Neocenchrea